Niños de la guerra o hijos de la guerra puede referirse a:
 Niños de la guerra, niños nacidos de relaciones entre soldados ocupantes y mujeres de un país ocupado
 Niños de la guerra (España) Los niños evacuados durante la guerra civil española, especialmente:
 los que lo fueron a la Unión Soviética, denominados niños de Rusia.
 Generación de los niños de la guerra o de los 50, una generación literaria española.
 Niño soldado (uso militar de niños).
 Niños refugiados por causas bélicas.